Максим Сергеевич Хлань (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Заря» (Луганск) и молодежной сборной Украины.

Клубная карьера 
Максим Хлань, родился в Житомире, начал заниматься футболом в академии киевского «Динамо», после чего в 2015 году попал в школу львовских «Карпат».

Он дебютировал в составе первой команды «Карпат» в матче Премьер-лиги в рамках львовского дерби против «Львова» 27 июня 2020, заменив на 75 минуте Владимира Танчика. Этот матч так и остался единственным для игрока, а команда по итогам сезона была исключена из высшего дивизиона.

В январе 2021 подписал контракт с луганской «Зарей».

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Заря» Луганск